Gone in 60 Seconds (1974), een Amerikaanse actiefilm uit 1974
 Gone in 60 Seconds (2000), een Amerikaanse actiefilm uit 2000